Шаңышқылы — древнее кочевое племя в составе Старшего жуза казахов. В литературе может упоминаться как «шанышклы», «шанышкылы», «шаншыклы», реже — «чанышкылы», «чанышклы», «санчкылы» и «чаншклы».

Значение 
Само слово происходит от названия тамги «шаңыш» — «острога».

По предположению Н. А. Аристова, имя рода шанышкылы (чаншклы), возможно, восходит к монгольскому этнониму чаншиут.

Символы 
Уран — «Айрылмас»,

Тамга — шаншықылы.

Происхождение 
Шанышкылы — одно из крупных и основных племен Старшего жуза. Шанышкылы выходцы из монгольского племени катаган (хатагины), ведущего своё начало от Буха-Хатаги, старшего сына праматери монголов Алан-гоа. Племя шанышкылы (катаган) пришло в Мавераннахр вместе с сыном Чингисхана Чагатаем и сыграло огромную роль в политической истории и этногенезе многих современных тюркских народов.
Согласно источникам, катаганы были родственны роду самого Чингис-хана.

Племя шанышкылы (катаган) пришло в Мавераннахр вместе с сыном Чингисхана Чагатаем и сыграло огромную роль в политической истории и этногенезе многих современных тюркских народов.

В родословных казахов шаншыкылы считаются сыном старшего сына родоначальника всего Старшего жуза — Уйсуна и братом Канглы. Первые сведения о шаншыкылы относятся к XVIII веку. Ч. Валиханов пишет: «Шаншыкылы отделились от орды после смерти хана Ишима (жившего около 1630 года), теперь вместе с родом Средней Орды конгратом, кочуют большей частью в горах Каратау и по р. Талас».

Согласно Тынышпаеву, катаганы-шаншыкылы составляли основную силу казахского хана, правителя Ташкента, Турсун-хана, который в 1628 году в междоусобной борьбе был разгромлен другим казахским ханом Есимом. После этого некогда многочисленное и могущественное племя катаган разделилось на несколько частей: оставшаяся часть под именем шаншыкылы (от названия тамги «шанышкы» — «острога») влилась в состав казахов Старшего жуза, другие части катаганов вошли в состав узбеков, каракалпаков и киргизов.

Из работы Мухамеджана Тынышпаева «Киргиз-казахи в XVII и XVIII веках» (дополнение к «Материалам к истории киргиз-казакского народа»):

В 1627 году историк Абулгазы Богадурхан бежал из Хивы от брата своего Асфендиара и был принят Есымом, проживавшем в гор. Туркестане. Через три месяца после этого туда прибыл другой казахский хан (удельный) Турсун, владевший Ташкентом. Почетного беженца Есым передал Турсуну, с которым Абулгазы и переехал в Ташкент. Далее Абулгазы сообщает, что через два года Есым напал на Турсуна, «убил его и перебил катаганов»

Предания, сохранившиеся среди рода чаншклы Ташкентского уезда, говорят, что некогда их ханом был Турсун, которого убил Есым. После этого большая часть катаганов бежала в Бухару, а оставшиеся стали называться по отделению катаган «чаншклы».

Чокан Валиханов, говоря о Старшем Жузе казахов, отмечает:

катаганы — самый древний народ, проживающий на юге Средней Азии и Казахстана. В начале XVII в. они составляли основную опорную силу правителя Ташкента — Турсун-хана, а в середине XVII в. одна их часть вошла в состав узбекского народа, а другая — в состав казахского племени чанишкли.

Род шаншыкылы оказал значительное влияние на политику в Ташкенте, при поддержке племен санчкалы (шанышкылы) и канглы Йунус-ходжа (Юнус-ходжа) (1794/5 — 1805/6) пришёл к власти и стал правителем Ташкента. Йунус-ходжа, опираясь на племя шыншыкылы, вел активную борьбу с кокандскими правителями, помогал их противникам в Фергане. В 1803 г., опираясь на казахов племени шаншыкылы, вторгся в Фергану, но был наголову разгромлен кокандскими силами под Гурумсараем.

Структура рода 
Основные подразделения племени Шанышықылы по М. Тынышбаеву: Құрбақа (Балык, Санырау, Мамыт), Дарқан, Кырыксадак, Бектау (Кырпык, Араншы, Сырдым), Жойсын, Кият, Багыс и Жудырык

Мұхит Ташкинов, 16.07.2012 ж. Төмендегі кесте Мекембай Омарұлының «Шанышқылы шежіресі» атты кітабының (Ташкент, 2000 ж.) негізінде жасалды.

ШАНЫШҚЫЛЫ (ЕРНАЗАР)
 БАЛЫҚ;
 Балта;
 Шыбынтай;
 Жабы;
 Жабытай;
 Жүнсіз;
 Тұрқыс (түргіс);
 Қырсадақ (Қырықсадақ);
 Сұрым;
 Қият;
 Қатаған;
 Қарақалпақ;
 Маңғыт;
 Мамыт;
 Жаңбыршы;
 Құлшығаш;
 Ақкөтей
 Жоғарғы Ақкөтейлер
 Базаржапыр тобы,
 Бестентек тобы,
 Тас (қаражол) тобы,
 Жалал төбе тобы;
 Ортаңғы Ақкөтейлер;
 Төменгі Ақкөтейлер
 Қаракөк:
 Дали,
 Күмісқұйысқан,
 Жаманқара
 КҮРПІК (БЕКТАУ);
 Боқа;
 Тастогызак;
 Каратогызак
 Тоғызақ
 Араншы
 Ағанай
 Әжіке
 Жолық
 Көрік (Байғұтты)
 Бесұл (Бесауыл).
 САҢЫРАУ;
 Бердіс
 Көкмойын;
 Сасбақа
 Қызылмойын,
 Шалпа,
 Қоңырбөрік,
 Жарылқас,
 Бессоқыр,
 Сәрке;
 Қаратұқым;
 Тоқымбай;
 Жауқашты;
 Жұдырық.
 Дербіс
 Бесбай;
 Жапатеке;
 Қорсай;
 Көнексары;
 Бесқасқа;
 Елукер;
 Қамалаш (Қаламыш);
 Жаулы;
 ДАРХАН мен САЛАР
 Оршақ;
 Еңкес;Кыбырай ауданы,Келес, ауданы,Сарыагаш ауданы,Ж.Шыршык ауданы:
 Құлтума;
 Шошым.

Численность 
Подсчитать численность в наши дни не представляет возможности, перепись населения не разделяет на роды. В конце XIX в. Шаншыкылы проживали в основном в Ташкентском, Чимкентском, Верненском и Капальском уездах. Всего их по сельскохозяйственной переписи насчитывалось около 10 тысячи семейств. По данным Мухамеджана Тынышбаева в 1917 году Шаншыкылы вместе с канглы насчитывалось около 10 тыс. человек в Верненском уезде, 20 тыс. человек в Аулиеатинском, 160 тыс. человек в Ташкентском уезде. Всего 190 тысяч человек.

Знаменитости

Шанышкылы Бердыкожа-батыр 
Одним из выдающихся государственных деятелей, почитаемым казахским кочевым сообществом, признанным российскими и китайскими властями сардаром был Шанышкылы Бердыкожа-батыр, посвятивший жизнь защите рубежей родины от нашествия иноземных захватчиков.
Он принял участие в знаменитых Булантинском и Аныракайском сражениях против джунгар, а в 1756 году храбро сражался в рядах армии Абылай-хана против вторгшихся в Казахстан многочисленных войск китайцев. В 1771 году во время «пыльного похода» Шанышкылы Бердыкожа-батыр активно воюет с волжскими калмыками, попытавшимися весной через Сарыарку переселиться на опустевшую после джунгар территорию.

Талантливый полководец трагически погиб в начале января 1786 года в очередном походе против кыргызов. А. Левшин в труде «Описание киргиз-казацких или киргиз-кайсацких орд и степей» писал, как убили Бердыкожу: «Отчаянный старейшина киргиз-казачий, зная нравы своих неприятелей, не мог надеяться на счастие в будущем и потому с намерением ускорить конец свой заколол бурута, который вез его к своему родоправителю. Раздраженные поступком сим буруты немедленно остановились и умертвили Бердыкожу самым бесчеловечным образом. Сначала отрубили ему голову, руки и ноги, потом распороли живот и сложили в оный все отсеченные члены…»

Батыра, сардара, опору и защитника казахского народа похоронили со всеми почестями, по обычаю, у караванной дороги, связавшей города-оазисы Семиречья и присырдарьинского региона с северными и северо-восточными районами Казахской степи и с Западной Сибирью. В июле 2011 года комплексная экспедиция Института археологии им. А. Маргулана точно определила место захоронения. Мазар стоял в руинах. Он был сложен из сырцового кирпича, основание имело квадратную форму, каждая сторона — по 6,5 метра, толщина стен — до полуметра. Купол имел шлемовидную форму.

Известные шанышкылы 
 Лесбек Байнбетович Джулдасов —лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Турысов, Каратай Турысович казахский государственный деятель, секретарь ЦК Компартии Казахстана (1984-1986 гг.); секретарь ВЦСПС (Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов) (1986-1990 гг.); заместитель Председателя Совета Министров, заместитель премьер-министра Кабинета Министров Казахской ССР (1990-1991 гг.); с января по сентябрь 1991 г. — государственный советник Казахской ССР по вопросам промышленности, связи и коммуникаций; с сентября по декабрь 1991 г. — министр туризма, физической культуры и спорта Казахской ССР; министр туризма, физической культуры и спорта Республики Казахстан; депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан

 Турдымурат Азимбаев — разведчик, участник Великой Отечественной войны, ветеран педагогики. 

 Туякбай, Жармахан Айтбайулы, генеральный прокурор РК, руководитель Мажилиса — нижней палаты парламента Казахстана, кандидат в президенты Республики Казахстан, председатель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Казахстана, Представитель рода «Бесулы» подрод «көрік».

 Толешев Тохтар — Представитель подрода «Дархан». Бизнесмен, владелец Шымкентского пивзавода (пиво «Шымкентское») Шымкентского стекольный завод («Шымкентстекло»), владелец кинокомпании «Шымкент пикчерс», а также совладелец крупнейшего в Узбекистане производителя соков и прохладительных напитков компании «Марвел Джус».

 Сулеев, Досым Касымович ректор Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева, председатель Отделения наук о Земле Национальной Академии Наук РК, основатель и первый руководитель ансамбля «Дос-Мукасан».

 Асылбек Амантай Хантемирулы — Руководитель антиядерного фронта и всеказахстанского марша Мира «Аттан Казакстан» (Семей-Невада). Кандидат в президенты Республики Казахстан, самовыдвижение.

 Дербисали, Абсаттар Багисбаевич - казахстанский религиозный деятель, дипломат, учёный-востоковед. Доктор наук, профессор, академик Академии наук высшей школы Казахстана. Верховный муфтий Казахстана, председатель Совета муфтиев Центральной Азии, руководитель Духовного управления мусульман Казахстана.

 Кайрат Нематович Келимбетов- государственный деятель Республики Казахстан, Управляющий Международным Финансовым Центром "Астана", председатель Национального банка Республики Казахстан в 2013—2015 годах, руководитель Администрации Президента Республики Казахстан, министр экономики и бюджетного планирования.

 Омарова, Жамал Мукашевна -казахская советская певица, исполнительница песен народов СССР. В 1937-1976 годах — солистка казахской филармонии. Народная артистка Казахской ССР (1943). Первая исполнительница песни «Мой Казахстан», ставшей Гимном Казахстана.

 Дархан Амангельдиевич Сатыбалды (каз. Дархан Амангелдіұлы Сатыбалды); род. 26 марта 1974 — экс-аким города Шымкента Южно-Казахстанской области, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан, ныне аким Туркестанской области, назначен с 31.08.2022 г. из подрода Мамыт, Шанышкылы.

Примечания

Ссылки 
 Шанышкылы — одно из крупных и основных племен Старшего жуза.
 Шанышкылы Бердыкожа-батыр — государственный деятель, сардар, дипломат
 Батыр, защитник, дипломат

Казахские племена
Тюркские племена
Этнология
История Казахстана
Старший жуз
Этносы монгольского происхождения